Иван Капели е бивш италиански пилот от Формула 1, роден на 24 май 1963 г. в Милано. Той участва в 98 състезания като дебюта му е на 6 октомври 1985 г. Записва в кариерата си 3 подиума и общо във всичките му сезони 31 точки.

Понастоящем е коментатор за Ф1 в италианското радио RAI Uno.

Кариера 
Капели започва кариерата си на 15 години като състезател на карт и след 4 години участва в италанската Формула 3.

През 1983 става за пръв път шампион в тази серия след като печели 9 победи. След една година кара за отбора на Колони в европейската Формула 3, където отново става шампион.

През 1985 завършва тази серия заедно с Genoa Racing от отбора на Марч-Косуърд като печели само едно състезание. В края на 1985 Капели дебютира във Формула 1 с отбора на Тиръл в Голямата награда на Австралия и финишира на четвърто място. Въпреки отличният му резултат той не участва в следващия сезон.

През 1987 се завръща във Формула 1 с отбора на Марч и участва в пълен сезон. Капели продължава кариетата си в Туристическите автомобилни серии като пилот на БМВ-Шнитцер. Във Ф1 той записа първи точки на Голямата награда на Монако като завършва на 6-о място. През 1988 става съотборник с бразилеца Маурисио Гужелмин и карат заедно през 1989, 1990 и 1991 г. Най-добрите му класирания на подиума са в Белгия 3-ти и във Франция, където завършва 2-ри след Ален Прост.

През 1992 отива в отбора на Ферари но записва слаб сезон и в Японската гран при е заместен от друг италианец Никола Ларини. Като пилот на скудерията, завършва сезона на 13-о място, като записва само 3 точки.

През 1993 Капели прекарва последния си сезон като пилот на Джордан и впоследствие не се състезава във Формула 1.

Резултати от Формула 1

Източници 
 

Италиански пилоти от Формула 1
Родени в Милано